Makuy peut désigner :
Makuy, la commune du département de Dédougou au Burkina Faso ;
Makuy, la commune du département de Dokuy au Burkina Faso.

Homonymie de localités